TGD steht als Abkürzung für:

 Flughafen Podgorica (Aerodrom Podgorica), der bedeutendere der zwei montenegrinischen Flughäfen, wird von den montenegrinischen Streitkräfte auch als Militärflugplatz genutzt nach dem IATA Flughafen-Code
 Türkische Gemeinde in Deutschland e.V. (türkisch: Almanya Türk Toplumu), eine Interessenvertretung türkischstämmiger Deutscher und in Deutschland lebender Türken gegenüber staatlichen Instanzen und zur Information der Öffentlichkeit, Sitz in Berlin-Kreuzberg
 Temperaturabhängige Geschlechtsdetermination, ist eine Form der Geschlechtsausbildung

TGD